40. Konkurs Piosenki Eurowizji został zorganizowany 13 maja 1995 roku w Point Theatre w Dublinie przez irlandzkiego nadawcę Raidió Teilifís Éireann (RTÉ), dzięki zwycięstwu reprezentantów Irlandii – Paula Harringtona i Charliego McGettigana podczas konkursu w 1994 roku.

Koncert finałowy prowadziła Mary Kennedy, a zwycięzcą został reprezentant Norwegii – zespół Secret Garden, którzy za utwór „Nocturne” otrzymał 148 punktów.

Wyniki

Tabela punktacyjna finału 
Jury z każdego uczestniczącego kraju przyznawało po 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 i 12 punktów dla 10 najlepszych jego zdaniem piosenek.

Powracający artyści

Przypisy

Linki zewnętrzne 

 Oficjalna strona konkursu

Konkurs Piosenki Eurowizji
1995 w muzyce
1995 w Europie
Kultura w Dublinie